Der Name Cerneux bezeichnet mehrere Gemeinden:
 Cerneux im Département Seine-et-Marne, Frankreich
 Noël-Cerneux im Département Doubs, Frankreich
 Le Cerneux-Péquignot im Kanton Neuenburg, Schweiz